

Топоним

Вулф-Крік Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсільванія
 Вулф-Крік — переписна місцевість, штат Юта

Див. також
 Вулф-Крік — метеоритний кратер (астроблема) у Західній Австралії.
 Вовча яма — радянський двосерійний художній фільм в жанрі кримінальної драми.
 Вовча яма () — фільм австралійського режисера Грега Макліна.